Кеннет Стивен Данейко (; род. 17 апреля 1964, Уинсор) —  бывший канадский хоккеист украинского происхождения, игравший на позиции защитника, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Девилз» (1995, 2000, 2003). 

Является рекордсменом по количеству игр за «Нью-Джерси Девилз» (1283 игры в регулярном чемпионате).

Карьера

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 1982 года был выбран в 1-м раунде под общим 18-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз». После выбора на драфте он вернулся в «Сиэтл Брэйкерс», где заработал за сезон 60 очков, 43 из которых были за голевые передачи. Дебютировал в НХЛ в начале сезона 1983/84, но 3 ноября 1983 года в матче с «Хартфорд Уэйлерс», который закончился победой «Уэйлерс» со счётом 5:4, получил тяжёлую травму малой берцовой кости правой лодыжки, из-за чего впоследствии пропустил более 40 игр.

Восстановившись после травмы, он играл за «Камплус Джуниорс Ойлерз» оставшуюся часть сезона. Затем полтора сезона играл в фарм-клубе «Девилз» «Мэн Мэринерз», где по итогам сезона 1984/85 заработал 206 минут штрафного времени. Вернувшись в «Девилз», где он играл 18 следующих сезонов, он зарекомендовал себя, как жёсткий оборонительный игрок, зарабатывая в некоторые сезоны более 200 минут штрафного времени, не являясь результативным защитником. Данейко стал ключевым игроком обороны, с которыми «Девилз» выиграли три Кубка Стэнли в 1995, 2000 и 2003 годах, также в 2000 году он получил награду Билл Мастертон Трофи, которая вручается игроку за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В составе сборной Канады был призёром на ЧМ-1986 (бронза) и ЧМ-1989 (серебро).

Телевизионная карьера 
По окончании хоккейной карьеры начал работать хоккейным экспертом на американском телевидении.

Признание 
24 марта 2006 года его игровой номер «3» был изъят из клубного обращения «Девилз».

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 2000 и более штрафных минут за карьеру

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Обладатели Билл Мастертон Трофи
Задрафтованные ХК «Нью-Джерси Девилз»